Het WTA-tennistoernooi van Straatsburg (officieel Internationaux de Strasbourg) van 2001 vond plaats van 21 tot en met 26 mei 2001 in de Franse stad Straatsburg. Het was de vijftiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

De Italiaanse Silvia Farina-Elia won de titel zowel in het enkelspel als in het dubbelspel.

Enkelspel 
Titelverdedigster Silvija Talaja strandde al in de eerste ronde.

Het achtste reekshoofd, Silvia Farina-Elia uit Italië, slaagde erin de finale te winnen van de als vierde geplaatste Duitse Anke Huber. Meerdere speelsters gaven verstek waaronder de als zesde geplaatste Jelena Dokić maar ook: Andrea Glass en Nadja Petrova. Zij werden vervangen door respectievelijk Sophie Georges, Sarah Pitkowski en Céline Beigbeder.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Sonya Jeyaseelan en Florencia Labat hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi samen inge­schre­ven maar Jeyaseelan nam deel samen met Rachel McQuillan.

Het eerste reekshoofd, Kimberly Po-Messerli en Nathalie Tauziat, won hun openingspartij en de tweede ronde maar gingen onderuit in de halve finales.

Het winnende duo, Silvia Farina-Elia en Iroda Tulyaganova waren het vierde reekshoofd. In de finale ver­sloe­gen zij het eveneens geplaatste koppel Amanda Coetzer en Lori McNeil in twee sets.

Geplaatste teams

Prijzengeld

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Straatsburg 2001
Straatsburg